Monument Valley peut faire référence à :
 Monument Valley, site du plateau du Colorado ;
 , parc de Colorado Springs protégé au Registre national des lieux historiques ;
 Monument Valley,  album studio de Buckethead ;
 Monument Valley, jeu vidéo de réflexion sur iOS et Android sorti en 2014.